Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2015 года во II-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 7 по 13 декабря 2014 года в Таллине (Эстония) и с 13 по 19 декабря 2014 года в Хаке (Испания). По итогам турнира в группе А: команда, занявшая первое место, получила право играть в группе B первом дивизионе чемпионата мира 2016 года, а команда, занявшая последнее место, перешла в группу B. По итогам турнира в группе B: команда, занявшая первое место, вышла в группу А, а команда, занявшая последнее место, перешла в третий дивизион чемпионата мира 2016 года.

Первоначально турнир в группе B должен был проходить в Гранаде. Однако осенью 2014 года испанская федерация обратилась в ИИХФ с просьбой перенести соревнования из Гранады в Хаку. Это было обусловлено тем, что в Гранаде идёт подготовка к XXVII Всемирной зимней Универсиаде. На полугодовом конгрессе ИИХФ эта просьба была удовлетворена и в Хаке второй год подряд прошёл мировой чемпионат.

Участвующие команды 

В чемпионате принимали участие 12 национальных команд — десять из Европы, по одной из Азии и Океании. Сборная Бельгии пришла из третьего дивизиона, сборная Великобритании пришла из первого дивизиона, остальные — с прошлого турнира второго дивизиона.

Судьи 
ИИХФ утвердила 8 главных и 14 линейных судей для обслуживания матчей второго дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2015 года. 
В группе А первого дивизиона участвовали 4 главных и 7 линейных судей. В группе B первого дивизиона также участвовали 4 главных и 7 линейных судей.

Группа А второго дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2015 года

Главные судьи
  Владимир Наливайко
  Мануэль Николич
  Тим Цирциганис
  Гинтс Звиедритис

Линейные судьи
  Томас Б. Андерсен
  Томислав Гроцай
  Иван Неделькович
  Роман Вылета
  Михаил Ступак
  Аттила Надь
  Эмиль Юлетинен

Группа B второго дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2015 года

Главные судьи
  Дамьен Блиек
  Стиан Хальм
  Миклош Хасонитш
  Андреа Москен

Линейные судьи
  Микулаш Фурнадзиев
  Йос Корте
  Лу Цзяци
  Матьё Лос
  Иштван Мате
  Серхио Бьек
  Алехандро Гарсия Банос

Группа А

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+2).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40% от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Аттила Адорьян
 Защитник:  Домантас Чипас
 Нападающий:  Джордан Коуни

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Джордан Коуни
  Максим Анохин
  Хван Духён
  Даниелюс Номановас
  Килиан ван Горп
  Аттила Адорьян

Группа B

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+1).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40% от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Чарльз Смарт
 Защитник:  Иньиго Гаинса
 Нападающий:  Лука Ярчов

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Чарльз Смарт
  Брайан Анри
  Лука Ярчов
  Иньиго Гаинса
  Ингтор Арнасон
  Павле Подунавац

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

2014 год в хоккее
Декабрь 2014 года
Спорт в Испании в 2014 году
Спорт в Эстонии в 2014 году
М*2
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Испании
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Эстонии
Хоккей
Хоккей
Чемпионаты мира в Испании
Чемпионаты мира в Эстонии